Teofil Lewicki, notariusz
 Teofil Lewicki, duchowny